Глик — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Глик, Гирш (1922—1944) — еврейский поэт.
 Глик, Иегуда (род. 1965) — израильский политик.
 Глик, Камиль (род. 1988) — польский футболист, центральный защитник.
 Глик, Кэролайн (род. 1969) — американо-израильская журналистка.
 Глик, Луиза (Глюк, род. 1943) — американская поэтесса, лауреат Нобелевской премии.
 Глик, Рудольф (1864—1945) — австрийский виолончелист и композитор.

См. также 
 Глики
 Глико
 Глейк